Seine River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Seine River (Rainy Lake), Fluss in Ontario
 Seine River (Red River of the North), Fluss in Manitoba

Siehe auch:
 Seine, Fluss in Frankreich